Хе́лламаа () (на местном диалекте также Э́лламаа) — деревня в волости Муху уезда Сааремаа, Эстония.

География 
Расположена в центре острова Муху, у шоссе Курессааре, в 7 километрах от Куйвасту. Расстояние до волостного центра — деревни Лийва — 4,5 километра. Высота над уровнем моря — 8 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 115 человек, все — эстонцы. По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывался 131 житель, из них 65 женщин.

Численность населения деревни Хелламаа:

История 
В средние века существовали деревня Хелламаа и податная единица () Хелламаа (Helleme, Hellenbeck).

В письменных источниках 1570 года упоминаются Helame Matz, Heleme Peet, 1798 года — мыза Хеллама (Hellama). Мыза была основана на пустовавших землях в 1733 году. Рядом с мызой, к юго-востоку от неё, располагалась одноимённая деревня, возникшая, вероятно, в 1872 году, когда земли были поделены между крестьянами и православной церковью. В 1920-х годах на церковных землях возникло поселение, которое в 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, было объединено с деревней Хелламаа. К Хелламаа в том же году было присоединено поселение Вылла (Võlla).

Мыза Вылла была основана во второй половине 17-ого столетия (). В письменных источниках 1570 года упоминается Wollo (вакус), 1645 года — Wöllo külla, 1798 года — Wella (деревня).  Деревня Вылла находилась к югу от одноимённой мызы. Территория современной деревни Вылла совпадает со старой деревней.

В Хелламаа находится братская могила погибших на острове Муху в боях Второй мировой войны бойцы Эстонского стрелкового корпуса. Авторы памятника на могиле — Айме Куульбух-Мёльдер (Aime Kuulbuch-Mölder) и Антс Мёльдер (Ants Mölder). Установлен в 1974 году.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сааремаа